

Anatomia 
 Collo – in anatomia, parte del corpo di molti vertebrati che unisce la testa al torso

Geografia 
Collo – comune capoluogo dell'omonimo distretto in Algeria
 Collo di San Quilico – passo della Corsica, Francia

Lingua 
 Obtorto collo – locuzione latina

Persone 
 Collo – famiglia aristocratica italiana
 Alberto Collo – attore cinematografico italiano
 Francesco Da Collo – diplomatico italiano

Altro 
Collo – nei trasporti, singola unità di carico
Collo – cognome italiano

Pagine correlate 

 Colla (disambigua)
 Colle
 Colli

Altri progetti